Новосвітлівка — селище міського типу, Луганська область, Краснодонський район, Новосвітлівська селищна рада
 Новосвітлівка — село, Миколаївська область, Веселинівський район, Новосвітлівська сільська рада